V rozbiór Polski – slogan polityczny używany do określenia jednego z następujących wydarzeń:
 wydarzenia na przełomie sierpnia i września 1939, które doprowadziły do podzielenia Polski pomiędzy Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki, a które zwane są częściej IV rozbiorem Polski
 pojałtańskiego podziału Europy
 slogan polityczny stosowany przez przeciwników wydarzeń związanych z Okrągłym Stołem w 1989.

Formalnie rzecz biorąc, w Polsce miały miejsce tylko trzy rozbiory państwa (pod koniec XVIII wieku), stąd stosowanie takiej numeracji jest niepoprawne historiograficznie i ma zastosowanie jedynie publicystyczne. , toteż używane przez niektórych publicystów pojęcie V rozbioru Polski (tak jak czwartego) w gruncie rzeczy nie jest prawidłowe (więcej – zobacz rozbiory Polski: współczesna publicystyka historyczna a rozbiory Polski).

V rozbiór Polski to także tytuł utworu zespołu muzycznego Buldog śpiewanego przez Kazika, wydanego w 2006 roku, który opisuje wyobrażenie jak wyglądałby „rozbiór Polski dokonany w 2008 roku przez Rosję i Stany Zjednoczone Ameryki”.

Tak zatytułowana jest także książka Henryka Pająka.

Zobacz też 
 rozbiór państwa
 rozbiór Polski (ujednoznacznienie)
 rozbiory Polski
 I rozbiór Polski
 II rozbiór Polski
 III rozbiór Polski
 IV rozbiór Polski

Przypisy 

Polska propaganda polityczna
Historia Polski
Rozbiory Polski